La Païssota és un mas situat al municipi de Puigdàlber, a la comarca catalana de l'Alt Penedès.

Paissota
Puigdàlber